Сезон 2015 года чемпионата мира по ралли — 43-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона состоял из тринадцати этапов, стартовал 22 января в Монако и закончился 15 ноября в Великобритании.

Тройка призеров по итогу сезона полностью идентична 2014 году: Себастьен Ожье, Яри-Матти Латвала и Андреас Миккельсен, выступающие на Volkswagen Polo R WRC. Но при этом Миккельсен завоевал свою первую победу и в целом выступил лучше, чем в прошлом году, и почти вдвое чаще был на подиуме. Первой победы добился также британец Крис Мик, в своем втором полном сезоне за Citroën. Впрочем, Мик подтвердил тот факт, что пилот он очень нестабильный, и сильные выступления у него часто чередуются с авариями и вылетами. Также впервые попадали на подиумы этапов британец Элфин Эванс на Ford Fiesta и новозеландец Хейден Пэддон на Hyundai i20 WRC.

В зачёте производителей расклад сил по сравнению с предыдущим сезоном изменился незначительно. Команда Volkswagen Motorsport по-прежнему являлась недосягаемой для конкурентов: по количеству подиумов и выигранных Power Stage она даже улучшила свои и без того внушительные показатели. Но немного подтянулись остальные участники по количеству выигранных спецучастков (32% против 21% в 2014) и немного чаще стали лидировать по ходу этапов (25% против 11%), не доводя правда при этом дела до победы. Hyundai Motorsport поднялись на высшее для себя третье место, сместив оттуда M-Sport World Rally Team.

Календарь сезона 
Календарь сезона, включающий в себя 13 этапов, был анонсирован на заседании Всемирного совета по автоспорту, прошедшем в сентябре 2014 года в Пекине. В сезоне проводились те же Ралли, что и в 2013 году. Ралли Аргентины и Португалии поменялись местами. Ралли Франции, которое в 2010-14 годах проводилось в Эльзасе, вернулось на Корсику.

Команды и пилоты

Переходы пилотов 
 Вместо ушедшего из ралли Микко Хирвонена в команду M-Sport World Rally Team пришел Отт Тянак. 
 Себастьен Лёб вернулся в чемпионат на один этап - Ралли Монте-Карло, заменяя Мадса Остберга. Также один этап вместо Остберга провел Стефан Лефевр.
 Роберт Кубица продолжил выступление на автомобиле Ford Fiesta RS WRC в команде RK World Rally Team, которая не была заявлена в зачёт производителей.
 В чемпионат пришла команда FWRT srl, испольщующая Ford Fiesta RS WRC. В ее составе выступал лишь один пилот - итальянец Лоренцо Бертелли.
Команды Hyundai Motorsport и Hyundai Motorsport N продолжили практику постоянной ротации своих пилотов, начатую еще в 2014 году.

Ход чемпионата

Этапы и призеры 

Примечания
† — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Личный зачёт 

Примечание:
1 2 3 — позиция на Power Stage, по итогам которого начисляются бонусные очки (3 — за 1-е место, 2 — за 2-е, 1 — за 3-е).

Зачёт WRC-2

Зачёт производителей

Достижения и статистика 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Достижения и статистика (команды) 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Расположение пилотов по ходу сезона

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году
Сезоны WRC